Sauerbach ist der Name von Fließgewässern:
 Sauerbach (Aal), rechter Oberlauf der Aal bis zu den Dürrwiesen in Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; mit rechtem Zufluss rechter Seitenarm Sauerbach bei Unterrombach-Hofherrnweiler
 Sauerbach (Alf), linker Zufluss der Alf bei Darscheid, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Sauerbach (Altenau), rechter Zufluss der Altenau (zur Oker bei Wolfenbüttel) bei Schöppenstedt, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Sauerbach (Avenbach), linker Hauptoberlauf des Avenbachs bis Blashof (Gemeinde Bühlertann), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sauerbach (Dippach), rechter Zufluss der Dippach (zur Wannig) zwischen Maria Bildhausen und Kleinwenkheim (Stadt Münnerstadt), Landkreis Bad Kissingen, Bayern 
 Sauerbach (Erkensruhr), rechter Zufluss der Erkensruhr (Rur) vor Einruhr (Simmerath), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Sauerbach (Friedrichsfelder Bach), rechter Zufluss des Friedrichsfelder Bachs (zur Diemel) nahe Friedrichsfeld, Landkreis Kassel, Hessen
 Sauerbach (Glaitenbach), rechter Zufluss des Glaitenbachs (Hauptstrang-Oberlauf der Weißach) vor Lippoldsweiler (Auenwald), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Sauerbach (Halstenbach), rechter Zufluss des Halstenbachs zwischen Kurtensiefen (Wiehl) und Halstenbach (Gummersbach), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sauerbach (Holzbach), rechter Zufluss der Holzbachs nach Freirachdorf, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Sauerbach (Ibra) oder Silbergraben, linker Zufluss der Ibra nach Gershausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Sauerbach (Rötenbach), rechter Zufluss des Rötenbachs (zur Wutach) nach Rötenbach (Friedenweiler), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sauerbach, früherer Name des Oberlaufes Saarbach der durch Rheinland-Pfalz und Frankreich fließenden Sauer (Rhein)
 Sauerbach (Schmerach), rechter Zufluss der Schmerach bei Saurach, Stadtteil Triensbach, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sauerbach (Schweinnaab), linker Zufluss der Schweinnaab im kreisfreien Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Sauerbach (Seenheimer Mühlbach), linker Zufluss des Seenheimer Mühlbachs (zur Rannach) in Seenheim (Gemeinde Ergersheim), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Sauerbach (Selke), linker Zufluss der Selke bei Meisdorf (Falkenstein), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Sauerbach (Selz), rechter Zufluss der Selz, westlich Schwabenheim an der Selz, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Sauerbach (Werschbach), rechter Zufluss des Werschbachs nach Weeg (Much), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Sauerbergbach, linker Zufluss des Sauerbachs (linker Oberlauf des Avenbachs) an der Gemeindegrenze Bühlerzell/Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Sauerbach ist der Name von Ortsteilen:
 Sauerbach (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sauerbach (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern